Prásso kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisídes Prasonísia (öar i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 
 Nisís Idhroúsa, ö, Attika, Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar